Ngetkib ist ein Dorf im Südwesten des administrativen Staates Airai (d. h. ein Verwaltungsgebiet) im Inselstaat Palau im Pazifik und dessen Verwaltungssitz.

Geographie 
Ngetkib liegt im äußersten Südwesten von Babeldaob am Kanal Toachel Mid. Dort beginnt die Japan-Palau Friendship Bridge, welche Babeldaob mit Koror verbindet. Der Ort hatte 2009 nur 62 Einwohner.

Einzelnachweise

Literatur 
 Republic of Palau Adventure and Dive Guide. Guide to the undisputed Best Diving in the World. Franko Maps Ltd. 2016.

Ort in Palau
Airai